Ма́ргарет Кэ́ссиди (Мэ́гги) Ло́усон (, род. 12 августа 1980, Луисвилл, Кентукки) — американская актриса. Наибольшую популярность приобрела после роли Джульет О’Хары в сериале «Ясновидец». Играла главные роли в ситкомах «Во всём виноваты предки», «Вернуться в игру» и «Ангел из ада», а также в телефильме «Нэнси Дрю».

Жизнь и карьера 
Мэгги Лоусон родилась в Луисвилле, штат Кентукки в семье менеджера отеля Майка Лоусона и домохозяйки Джуди. Она посещала католическую среднюю школу для девочек, а затем изучала актёрское мастерство в Университете Луисвилля. Её семья ирландского происхождения.

В 2000 году снялась в фильме «Они поменялись местами» канала ABC с участием Джастина Тимберлейка. Лоусон также принимала участие в таких сериалах как «Тайны Смолвилля», «Вернуть из мёртвых» и «Воплощение страха» в качестве приглашенной звезды. С 2006 по 2014 год снималась в телесериале «Ясновидец» в роли младшего детектива Джульет О’Хары. Лоусон также играла главную роль в сериале «Вернуться в игру».

Личная жизнь 
В течение 9 лет встречалась с партнером по сериалу «Ясновидец» Джеймсом Родэем. Пара рассталась в конце 2014 года.

8 августа 2015 года Лоусон вышла замуж за актёра </small>. В начале 2017 года супруги расстались.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США